Линдера () — род деревянистых растений семейства , распространённый от тропических до умеренных областей Азии и Северной Америки.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные или листопадные, двудомные, ароматные кустарники или небольшие деревья. Кора сероватая, с возрастом темнеет. Листья очерёдные, цельные или трёхлопастные.

Цветки однополые, собраны в пазушные, зонтиковидные соцветия. Околоцветник жёлтый или зеленовато-желтый, из 6 (7—9) листочков. Мужские цветки с 9 (12) тычинками. Женские цветки с шаровидной или эллиптической завязью. Плод — односемянная, шаровидная или эллиптическая, красная или фиолетовая ягода или костянка.

Таксономия 
,  3: 64 (1783), nom. cons.

Род назван в честь шведского врача и ботаника .

Синонимы

Виды 

 
Род включает 92 вида:

Примечания

Литература 
 
 

Лавровые
Таксоны растений, названные в честь людей